Естонський футбольний зимовий турнір 2019 — 6-й розіграш Естонського футбольного зимового турніру. Команди були розділені на шість груп по 6 команд.

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Посилання 
 Естонський футбольний зимовий турнір на soccerway 

2019
2019 у футболі
2019 в Естонії